

Населені пункти та їхні частини
 Мархевкі — село в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Мархевкі — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мархевкі — частина села Охотниця-Ґурна в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства

Примітки